Dubrowo – nazwy historyczne na Białorusi i miejscowości w Rosji.

Historyczne nazwy na Białorusi 
 Dubrowo – dawna smolarnia w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Duniłowicze
 Dubrowo – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł
Dubrowo – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie miorski, w sielsowiecie Powiacie
Dubrowo Cimoszkowskie – dawna kolonia i folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Turkowo.
Dubrowo Janowskie – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.
Dubrowo – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory.

Miejscowości na Białorusi 

 Dubrowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.

Miejscowości w Rosji 

m.in.:

Obwód pskowski 
 Dubrowo – wieś w rejonie dnowskim
 Dubrowo – wieś w rejonie plusskim
 Dubrowo – wieś w rejonie pskowskim
 Dubrowo – wieś w rejonie siebieskim
 Dubrowo – wieś w rejonie strugo-krasnieńskim

Obwód smoleński 
 Dubrowo – wieś w osiedlu wiejskim Titowszczinskoje rejonu diemidowskiego
 Dubrowo – wieś w osiedlu miejskim Jarcewskoje rejonu jarcewskiego
 Dubrowo – wieś w osiedlu wiejskim Szokinskoje rejonu kardymowskiego
 Dubrowo – wieś w osiedlu wiejskim Czistikowskoje rejonu rudniańskiego
 Dubrowo – wieś w osiedlu wiejskim Ponizowskoje rejonu rudniańskiego
 Dubrowo – wieś w osiedlu wiejskim Stabienskoje rejonu smoleńskiego